Aerocon — может означать:

  — боливийская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Эль-Тромпильо.
 Aerocon — проект крылатого корабля (самолёта) конца XX века при поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).. Американский ответ экраноплану «Лунь», Aerocon должен был произвести революцию в авиации при реализации проекта.

Примечания